Нежда́нинское месторожде́ние — одно из крупнейших месторождений золота в России, расположено на востоке Якутии. Общие запасы оцениваются в 632 тонн золота. Месторождение с 2019 года полностью принадлежит компании Полиметалл.

История 
Нежданинское — бывшее село в Томпонском улусе Республики Саха (Якутия) в 800 километрах к востоку от Якутска. Он находился в Восточном Верхоянье в узкой долине реки Тыры, бассейн реки Алдан.

История Нежданинского во многом связана с открытием и развитием геологоразведочных и добычных работ на Нежданинском золоторудном месторождении. Ранее по этим местам проходили маршруты И. Д. Черского, С. В. Обручева, И. П. Атласова, В. П. Фоготова и других исследователей. Нежданинское месторождение золота было открыто в 1951 году Дыбинской геолого-поисковой партией, возглавляемой Григорием Фёдоровичем Гуриным. В 1951—1959 годах здесь проводились масштабные поисковые геолого-съёмочные работы. В 1963 году начала работать Нежданинская партия (Аллах-Юньская ГРЭ) с целью детальной разведки местного месторождения золота. Этот год и считается годом рождения посёлка.

В 1963—1973 годах тут стали возводить школы, объекты социально-культурного назначения, жилые здания. Население посёлка составляло уже свыше 450 человек. В 1973—1993 годах продолжилось развитие рудника Нежданинский, был проведён переход в акционерное общество «Нежданинское золото», что определило основы будущего горнодобывающего предприятия и перспективы посёлка. В это время здесь создаётся хорошая техническая база, развивается капитальное строительство жилья. Население насчитывает более двух тысяч человек.

В 1996 году для дальнейшего освоения месторождения было образовано совместное российско-ирландское предприятие, зарегистрированное в форме закрытого акционерного общества «Южно-Верхоянского горнодобывающего комбината» (ЗАО «ЮВГК»). В 1997 году данное ЗАО заключило соглашение с ОАО ФПК «Сахазолото», на основании которого был создан Нежданинский производственный филиал ФПК «Сахазолото». Но полученное соглашение дало отрицательный результат в хозяйственной деятельности, итогом которого стал отказ иностранных партнёров продолжать финансирование неэффективного производства. Все эти негативные тенденции привели к ликвидации в 1998 году этого филиала… Судьба посёлка была предрешена: с карты республики исчез целый населённый пункт… До 2005 года производились безуспешные попытки вернуть к жизни Нежданинское месторождение.

В 2005 г. ОАО «ЮВГК» появился новый акционер — крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс Золото». Был переизбран совет директоров компании ОАО «ЮВГК». Все шесть мест в нём заняли представители ОАО «Полюс Золото». Ирландская золотодобывающая компания Celtic Resources Plc утратила контроль над месторождением. В настоящее время компания Полиметалл полностью выкупила активы месторождения у "Полюс Золото" и ведёт геологоразведочные работы и освоение месторождения.

Геология 
Нежданинское рудное поле расположено в Верхоянской металлогенической провинции. Месторождение приурочено к субмеридиональным и северо-восточным разрывам, расположено в зоне дробления. Вмещающие породы: нижне — верхнепермские глинистые сланцы и метаморфизованные алевролиты до стадии зеленых сланцев, переслаивающиеся с песчаниками, со значительным содержанием углерода.
Тип минерализации — золото-полисульфидно-кварцевый. Оруденение представлено двумя типами.
Первый — окварцованные породы с золотоносными пирит-арсенопиритовыми прожилками и вкрапленностью. Второй — золото-сульфидно-кварцевые жилы.

Запасы 
Из 117 рудных тел Нежданинского месторождения были оценены 37. Оценка проведена по методу вертикальных продольных разрезов. Общие запасы золота составляют 632 тонн, из них объём запасов по открытой добычи составляет 150 тонн, подземная добыча — 480 тонн.

Источник

Ссылки 
 
 
 
 
 

Месторождения Якутии
Месторождения золота России